Cardeñadijo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cardeñadijo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Cardeñadijo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar